404 har flere betydninger:
 404 – et år
 404 f.Kr. – et år
 404 (tal) – et tal
 HTTP 404 – en fejlmeddelelse om en ikke-eksisterende side